Sphinx colibri est un nom vernaculaire donné à au moins deux espèces de papillons différentes de la famille des Sphingidae :
 en Europe, il désigne le moro-sphinx (Macroglossum stellatarum), une espèce répandue en Eurasie et en Afrique du Nord ;
 au Canada, il désigne Hemaris thysbe, une espèce répandue en Amérique du Nord.

Lépidoptère (nom vernaculaire)
Nom d'insecte ambigu
Sphingidae